Біллі Джин Кінг була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Джуді Тегарт з рахунком 9–7, 7–5. Для Кінг це був другий титул на турнірах Великого шолома за рік і п'ятий загалом.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Маргарет Корт (чвертьфінал)
  Ненсі Річі (півфінал)
  Енн Джонс (півфінал)
  Вірджинія Вейд (1 коло)
  Марія Буено (чвертьфінал)
  Джуді Тегарт (фінал)
  Леслі Боурі (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
1968 у тенісі